Het Herenigde Koninkrijk van Gondor en Arnor is een rijk uit de door J.R.R. Tolkien bedachte wereld Midden-Aarde.

Het bestaat uit de twee oude koninkrijken der Mensen, Gondor en Arnor. Deze rijken worden aan het einde van de Derde Era herenigd door koning Elessar. Rohan en de Gouw hadden tot het oorspronkelijke koninkrijk voor de splitsing behoord maar bleven onafhankelijk. De Gouw werd zelfs door koning Elessar uitgebreid met het gebied tussen de Witte Duinen en de Emyn Beraid.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Land in werk van Tolkien